Список вулиць Миколаєва, затверджених рішенням Миколаївської міської ради від 3 вересня 2009 № 36/27 (із змінами та доповненнями).

На виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», враховуючи численні звернення мешканців м. Миколаєва та громадських організацій, результати громадського обговорення, проведеного з 18.12.2015 по 18.02.2016, та громадського опитування, проведеного на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради з 18.01.2016 по 18.02.2016 розпорядженням Миколаївського міського голови від 19 лютого 2016 р. № 28р було перейменовано 129 урбанонімів міста, в тому числі 120 вулиць і провулків. Також, 25 топонімів було перейменовано розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

У списку наведені тільки вулиці і провулки. Для проспектів, бульварів, площ, спусків, проїздів, шосе та інших урбанонімів див. Урбаноніми Миколаєва.

Назва, в якій є посилання на дату події, номер військових формувань або іншу цифру, шукати за алфавітом за першим словом після цифри.

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

І

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

Примітки

Джерела

Посилання 

 Вулиці на карті Миколаєва — Цей список містить перелік сучасних назв вулиць Миколаєва та їх геометрію. Дані зібрані в рамках проекту OpenStreetMap.
  Николаевская область. Электронная историческая энциклопедия. Топономика 
 «До питання про перейменування вулиць Миколаєва». Бобіна О. В., кандидат історичних наук, доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
 «Прощаемся со старыми героями: переименовываем улицы Николаева!» // «НикLife», 23.12.2011 
 «Самый центр, взгляд изнутри — Дню города посвящается!» // «НикLife», 06.09.2011 
 «Старый Николаев в картинках», 27.04.2011 
 Поштові Індекси — Миколаїв (по вулицях в алфавітному порядку)

Література 

 Крючков, Ю. С. История улиц Николаева: топонимический путеводитель по городу и окрестностям. — Николаев: Возможности Киммерии, 1997. — 160 с. 

Миколаїв
Урбаноніми Миколаєва
Списки:Миколаїв